Денис Мирошниченко: Мирошниченко, Денис Андреевич (род. 1994) — украинский футболист.
 Мирошниченко, Денис Николаевич (род. 1987) — председатель Народного совета ЛНР.